Сє Шувей і Оксана Калашникова були чинними чемпіонками, але цього разу Сє вирішила взяти участь у турнірі в Дубаї. Калашникова грала в парі з Нателою Дзаламідзе, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ірина Бара і Міхаела Бузернеску.

Георгіна Гарсія Перес і Фанні Штоллар виграли титул, у фіналі перемігши пару Кірстен Фліпкенс і Юханна Ларссон з рахунком 4–6, 6–4, [10–3]. Це був перший титул Туру WTA для обох тенісисток.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Hungarian Ladies Open, парний розряд
2018, парний розряд
Lad